João Gonçalves ist der Name folgender Personen:

* João Gonçalves (Handballspieler) (* 2000), portugiesischer Handballspieler
 João Gonçalves (Entdecker), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 João Mendes Gonçalves, osttimorischer Politiker (PSD)
 João Gonçalves Filho (1934–2010), brasilianischer Schwimmer und Wasserballspieler